Zugsignal bezeichnet:
 In Deutschland Signale an Zügen
 In der Schweiz Signale, die im Gegensatz zu Rangiersignalen für Zugfahrten gültig sind; siehe Eisenbahnsignale in der Schweiz